David Bradley peut faire référence à :
 David Bradley (1920-1997), réalisateur américain ;
 David Bradley (1942-), acteur britannique ; 
 David Bradley (1949-), un des douze ingénieurs impliqués dans le développement de l'ordinateur personnel d'IBM ;
 David G. Bradley (1953-), homme de presse américain ;
 David Dai Bradley (1953-), acteur britannique ;
 David Bradley (1954-), acteur américain, connu pour ses rôles dans la série des American Ninja.